Конституция Аляски (англ. Constitution of the State of Alaska) — основной закон штата Аляска, ратифицированный 4 апреля 1956 года и вступивший в силу с принятием Аляски в состав США в качестве штата 3 января 1959 года.

История

Движение за государственность 
В 1940-х годах движение за государственность Аляски набирало обороты внутри территории, но было загнано в тупик оппозицией со стороны низших коммерческих кругов и некоторых членов Конгресса. Многие сторонники государственности считали, что хорошо написанная конституция поможет продвинуть дело в Вашингтоне, округ Колумбия.

В результате одной из обязанностей, возложенных законодательным собранием территории Аляски на Комитет по государственности Аляски, созданный в 1949 году, было «собирать применимые материалы, проводить исследования и своевременно предоставлять рекомендации» в рамках подготовки к разработке конституции.

Конституционное собрание 
8 ноября 1955 года 55 избранных делегатов со всей Аляски (число, выбранное в соответствии с 55 делегатами, присутствовавшими на съезде в Филадельфии в 1787 году) встретились в совершенно новом здании студенческого союза Университета Аляски. Здание, которое Совет регентов быстро окрестил Конституционным залом, было временно передано делегатам, собравшимся для разработки нового документа на конституционном съезде. Фэрбанкс (технически, в данном случае колледж) был выбран в качестве места проведения вместо Джуно, столицы территории, чтобы избежать влияния лоббистов и извлечь выгоду из академической среды. На последнее соображение в значительной степени повлиял выбор Нью-Джерси Ратгерского университета для проведения съезда 1947 года.

Съезд возглавлял тогдашний сенатор от территории Уильям А. Иган, который стал первым губернатором штата. Среди других делегатов, 49 мужчин и 6 женщин, были территориальные законодатели  и . Фрэнк Ператрович, мэр Клавока, который также был законодательным органом территории, был единственным уроженцем Аляски среди делегатов. Самый старый делегат, Эрнест Б. Коллинз, был спикером 1-й территориальной палаты в 1913 году. Коллинз прожил на Аляске дольше, чем любой другой делегат, за исключением Ператровича, прибыв в 1904 году. Самый молодой делегат, Томас К. Харрис, прожил на Аляске всего около 5 лет и был избран примерно 150 голосами, поданными в районе Валдиза и его окрестностях. Другие делегаты, которые были заметны вне закона и политики, включают в себя: пилот Fairbanks bush Фрэнк Барр; горный инженер и исполнительный директор Fairbanks Exploration Company Джон К. Босуэлл; швейцарский эмигрант и поселенец в бухте Качемак Юл Ф. Килчер; военный времен Второй мировой войны Марвин Р. «Мактак» Марстон; Стив МакКатчен, фотограф, коллекция которого представляет значительная документация о жизни середины XX века на Аляске; Лесли Нерленд, который взял универмаг своего отца в Фэрбенксе и превратил его в империю по всему штату, в какой-то момент даже распространившись на Гавайи; Барри М. Уайт, предприниматель из Анкориджа и девелопер недвижимости, и Ада Вин, из семьи пионеров Аляски и пионеров авиации.

Конституционный конвент заседал 75 дней. Конституция была принята делегатами 5 февраля 1956 года. Подписание конституции на следующий день собрало около 1000 зрителей, поэтому мероприятие было перенесено в здание университетского спортзала и библиотеки. Это здание было переименовано в Зал подписантов в конце 1980-х годов, и в настоящее время в нем размещается администрация нынешнего кампуса Университета Аляски в Фэрбенксе. Один делегат, , отсутствовал, подав в отставку со своего поста в знак протеста против готового документа и вернувшись в Джуно. Конституция была ратифицирована избирателями территории 24 апреля 1956 года и вступила в силу 3 января 1959 года, когда был принят .

Поправки 
По состоянию на 2006 год в Конституцию Аляски было внесено 28 поправок, а также 12, которые были отклонены избирателями. Это значительно меньше, чем в конституциях большинства штатов (в которые в среднем вносится 115 поправок), что объясняется как коротким периодом действия конституции, так и ее общей конструкцией. Принятые поправки включают статью I о праве на неприкосновенность частной жизни и запрет на дискриминацию по признаку пола (1972), поправку, разрешающую Постоянный фонд Аляски (1976), и поправку, запрещающую однополые браки (1998) (позже это было признано неконституционным в деле Обергефелл против Ходжеса).

Примечания 

Аляска
1959 год в праве
Появились в 1959 году в США
Политика Аляски
Фонд Аляски